Tuojiangosaurus (, также тоцзянозавр) — род динозавров позднего юрского периода с единственным видом — Tuojiangosaurus multispinus. Достигал длины до 7 метров и веса более 4 тонн. Имел шипы на хвосте и роговые щитки вдоль хребта. Физически идентичен с североамериканским стегозавром, вероятно, являясь его китайской разновидностью или популяцией. Обнаружен в провинции Сычуань, КНР. Скелеты выставлены в нескольких музеях, в том числе — в Лондоне.

В общей культуре 
Tuojiangosaurus присутствует в мобильной игре Jurassic World: The Game.

Примечания

Ссылки 
 Самые причудливые динозавры
 Natural History Museum on Tuojiangosaurus
 Tuojiangosaurus in the Dinosaur Encyclopedia

Динозавры Азии
Динозавры юрского периода
Стегозавры